Osoby o tym nazwisku:
 Borys Tarasiuk – ukraiński politolog, dyplomata i polityk
 Georgina Tarasiuk – polska piosenkarka
 Stefan Tarasiuk – polski inżynier leśnik, profesor nauk leśnych
 Siergiej Tarasiuk – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych